|-
| 145701 - || 4269 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 145702 - || 4274 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 145703 - || 4389 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 145704 - || 4537 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 145705 - || 5149 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 145706 - || || 7 de març de 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 145707 - || || 1 de març de 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 145708 - || || 6 de març de 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 145709 Rocknowar || || 28 de setembre de 1981 || Siding Spring || E. Colombini
|-
| 145710 - || || 26 de setembre de 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145711 - || || 7 d'octubre de 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145712 - || || 18 de gener de 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 145713 - || || 6 d'octubre de 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 145714 - || || 29 de febrer de 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 145715 - || || 29 de febrer de 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 145716 - || || 21 de març de 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 145717 - || || 19 de març de 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 145718 - || || 19 de març de 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 145719 - || || 18 de març de 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 145720 - || || 20 de juliol de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145721 - || 1993 PG || 13 d'agost de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145722 - || || 11 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145723 - || 1993 YT || 21 de desembre de 1993 | Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 145724 - || || 8 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145725 - || || 11 de febrer de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145726 - || || 3 d'abril de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145727 - || || 12 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145728 - || 1994 RO || 7 de setembre de 1994 || Stroncone || Stroncone
|-
| 145729 - || || 5 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145730 - || || 28 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145731 - || 1995 AU || 5 de gener de 1995 | Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 145732 - || || 21 de febrer de 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 145733 - || || 22 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145734 - || || 25 d'abril de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145735 - || || 25 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145736 - || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145737 - || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145738 - || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145739 - || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145740 - || || 27 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145741 - || || 29 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145742 - || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145743 - || || 30 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145744 - || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145745 - || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145746 - || || 18 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145747 - || || 22 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145748 - || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145749 - || || 23 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145750 - || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145751 - || || 16 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145752 - || || 18 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145753 - || || 12 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145754 - || || 20 d'abril de 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145755 - || || 12 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145756 - || || 8 d'octubre de 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145757 - || || 6 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145758 - || || 1 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145759 - || || 6 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145760 - || || 2 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145761 - || || 5 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145762 - || || 3 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 145763 - || || 3 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 145764 - || || 12 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145765 - || || 29 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145766 - || 1997 MX || 26 de juny de 1997 | Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 145767 - || 1997 PW || 3 d'agost de 1997 | Caussols || ODAS
|-
| 145768 Petiška || || 12 d'agost de 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 145769 - || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145770 - || || 13 d'octubre de 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 145771 - || || 1 de novembre de 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 145772 - || || 20 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145773 - || || 20 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145774 - || || 22 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145775 - || || 22 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145776 - || || 22 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145777 - || || 22 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145778 - || || 26 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145779 - || 1998 CC || 1 de febrer de 1998 | Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 145780 - || || 21 de febrer de 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 145781 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145782 - || || 29 de març de 1998 || Bologna || E. Colombini
|-
| 145783 - || 1998 KF || 16 de maig de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145784 - || || 22 de maig de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145785 - || || 24 de juny de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145786 - || || 26 de juliol de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 145787 - || || 18 d'agost de 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145788 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145789 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145790 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145791 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145792 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145793 - || || 19 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145794 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145795 - || || 14 de setembre de 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 145796 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145797 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145798 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145799 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145800 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5